Kaiseradler bezeichnet:

 folgende Arten der Familie der Habichtartigen:
 Östlicher Kaiseradler (Aquila heliaca), auch nur als Kaiseradler bezeichnet.
 Spanischer Kaiseradler (Aquila adalberti), ursprünglich als Unterart des obigen angesehen
 folgende Kriegsschiffe:
 SMS Seeadler (Schiff, 1892), ein Kleiner Kreuzer der Bussard-Klasse, als Kaiseradler vom Stapel gelaufen und im Juni 1892 umbenannt
 Hohenzollern (Schiff, 1880), eine Staatsyacht des Deutschen Reiches, nach dem Stapellauf des gleichnamigen Ersatzbaus im Juni 1892 in Kaiseradler umbenannt
 gelegentlich einen Wappenadler, der mit einem Kaiser assoziiert wird – siehe Adler (Wappentier) oder Reichsadler
 Kaiseradler (Pferd) (1957–1981), deutsches Rennpferd und erfolgreicher Deckhengst